Juan José Lobato (1988), een Spaans wielrenner
 Lobato (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Chano Lobato (1927-2009), een Spaans flamencozanger
 Max Lobato (1901-1988), een Surinaams politicus
 Rosa Lobato de Faria (1932-2010), een Portugees schrijfster en actrice
 Rubén Lobato (1978), een Spaans wielrenner